Made in Sweden ("fatto in Svezia" in lingua inglese) può riferirsi a:

Made in Sweden – gruppo musicale jazz rock svedese
Made in Sweden – album degli Anti Cimex del 1993
Made in Sweden – album degli E-Type del 1994